Людовик Французький () :

 Людовик Французький (д'Евре) (1276 — 19 травня 1319) — французький принц з династії Капетингів, засновник дому Евре.
 Людовик Французький (Анжуйский) (1339–1384) — 2-й син короля Іоанна II Доброго.
 Людовик Французький (Орлеанський) (1372–1407) — герцог Орлеанський (з 1392), син короля Франції Карла V Мудрого.
 Людовик Французький (Гієнський) (1397–1415) — 3-й син та наслідний принц (дофін) французького короля Карла VI Божевільного.
 Людовик Французький (Орлеанський) (1549–1550) — герцог Орлеанський, другий син в родини Генріха II.
 Людовик Великий Дофін Французький (1661–1711) — дофін, син Людовика XIV від Марії-Терезії Іспанської.
 Людовик Французький (Бургундський) (1682–1712) — дофін Франції (з 1711), син Людовика Великого Дофіна.
 Людовик Фердинанд Французький (1729–1765) — старший син Людовика XV і Марії Лещинської.
 Людовик Французький (Ангулемський) (1775–1844) — 1830 року кілька хвилин номінально царював як Людовик XIX.
 Людовик Жозеф Французький (1781–1789) — син короля Франції Людовика XVI та Марії Антуанетти Австрійської.
 Людовик XVII Французький (1785–1795) — малолітній спадкоємець французького престолу (1789–1792); визнаний як король Франції Людовик XVII.